Guthery ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Guthery (vor 1881–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Anna Meißner
 Franz Guthery (1850–1900), österreichisch-deutscher Theaterschauspieler
 Marie Guthery (1838–1918), deutsche Theaterschauspielerin